Список ссавців Гренади містить перелік із 36 видів ссавців, зареєстрованих на території Гренаді згідно з МСОП. Список не містить бродячих і свійських тварин. Із зазначених у таблиці видів, 1 знаходяться під загрозою вимирання, 3 види є уразливими, для 10 видів недостатньо даних.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Гренада
Ссавці Гренади